Sluzkaja ist der Familienname folgender Personen:

 Irina Eduardowna Sluzkaja (* 1979),  russische Eiskunstläuferin
 Maryna Sluzkaja (* 1991), weißrussische Judoka 
 Wera Klementjewna Sluzkaja (1874–1917), russische Revolutionärin